Joseph Asjiro Satowaki, né le  à Shittsu au Japon et mort le , était un prêtre catholique japonais, évêque de Kagoshima en 1955 et archevêque de Nagasaki de 1968 à 1990. Il fut créé cardinal en 1979.

Biographie

Prêtre 

Joseph Asajiro Satowaki est ordonné prêtre le  pour le diocèse de Nagasaki.

Évêque 

Nommé évêque de Kagoshima le , il est consacré le  suivant par le cardinal Maximilien de Furstenberg.

Le , il devient archevêque de Nagasaki, charge qu'il assume pendant 21 ans, se retirant à l'âge de 86 ans, le .

Cardinal 

Jean-Paul II le crée cardinal avec le titre de cardinal-prêtre de S. Maria della Pace lors de son premier consistoire, le .

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des cardinaux créés par Jean-Paul II
 Composition actuelle du collège cardinalice

Naissance en février 1904
Décès en août 1996
Évêque du XXe siècle
Archevêque catholique au Japon
Cardinal japonais
Cardinal créé par Jean-Paul II
Décès à 92 ans